XXV Giochi olimpici invernali – competizione sportiva che si svolgerà a Milano e Cortina d'Ampezzo dal 6 febbraio al 22 febbraio 2026
XIV Giochi paralimpici invernali – competizione sportiva che si svolgerà a Milano e Cortina d'Ampezzo dal 6 marzo al 15 marzo 2026